La temporada 1967-68 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la décida edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino. En ella se reformó su formato; en lugar de los cuartos de final, se introdujo una fase de grupos con seis equipos. 

El Daugava Riga ganó su octavo título, el quinto consecutivo, derrotando en la final esta vez al Sparta Praga. Por primera vez, un equipo occidental, el Recoaro Vicenza (que ganaría 5 trofeos en los años 80), llegó a las semifinales.

Resultados

1ª Fase previa
 (40-43, 62-57) Firestone Viena 102-100 Maccabi Tel Aviv
 El Recoaro Vicenza quedó exento
 (48-41, 58-59) ZKK Tresnjevka 106-101 Lokomotiv Sofia
 (51-17, 49-21) Gerbe Montceau 100-38 Universitario Oporto
 (79-48, 71-28) Sparta Praga 150-76 Ruter Estocolmo
 (56-70, 62-43) Standard Lieja 118-113 ATV 1877 Düsseldorf
 (51-56, 70-53) LKS Lodz 121-109 TSC Berlín
 (58-46, 39-49) Riri Mendrisio 97-95 CREF|CREFF Madrid
 El Politehnica Bucarest se clasificó por incomparecencia del Gazi Egitin
 (57-62, 68-58) MTK Budapest 125-120 AMJV Amsterdam

2ª Fase previa
 El Daugava Riga quedó exento como vigente campeón
 (58-52, 51-33) Recoaro Vicenza 109-85 Firestone Viena
 (48-50, 62-55) ZKK Tresnjevka 110-105 Gerbe Montceau
 (72-52, 69-38) Sparta Praga 141-90 Standard Lieja
 (55-48, 91-63) LKS Lodz 146-111 Riri Mendrisio
 (60-55, 67-50) MTK Budapest 127-105 Politehnica Bucarest

Fase de grupos

Grupo A
 (4 - 0 --- 328-162) 1. Daugava Riga (87-43 65-38 vs. Recoaro — 88-50 88-51 vs. Tresnjevka)
 (1 - 3 --- 198-261) 2. Recoaro Vicenza (55-43 62-66 vs. Tresnjevka)
 (1 - 3 --- 210-293) 3. ZKK Tresnjevka

Grupo B
 (3 - 1 --- 253-210) 1. Sparta Praga (62-70 65-45 vs. LKS — 69-47 57-48 vs. MTK)
 (2 - 2 --- 238-240) 2. LKS Lodz (52-60 73-51 vs. MTK)
 (1 - 3 --- 218-249) 3. MTK Budapest

Semifinales
 (95-46, 75-44) Daugava Riga 184-90 LKS Lodz
 (75-41, 50-59) Sparta Praga 125-100 Recoaro Vicenza

Final
 (76-45, 58-47) Daugava Riga 134-92 Sparta Praga

Clasificación
  Daugava Riga

  Sparta Praga

  LKS Lodz
  Recoaro Vicenza

  MTK Budapest
  ZKK Tresnjevka

  Firestone Viena
  Gerbe Montceau
  Politehnica Bucarest
  Riri Mendrisio
  Standard Lieja

  AMJV Amsterdam
  TSC Berlín
  CREFF Madrid
  ATV 1877 Düsseldorf
  Lokomotiv Sofia
  Maccabi Tel Aviv
  Ruter Estocolmo
  Universitario Oporto

Referencias

Baloncesto en 1967
Baloncesto en 1968
Euroliga Femenina